Die Ewige Tabelle der K4 League ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der K4 League seit ihrer Gründung 2020. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 24 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, haben nur 8 Mannschaften an den bisherigen Spielzeiten teilgenommen.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 18 Viertligisten 5 Drittligisten, sowie 1 mittlerweile aufgelösten Verein.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022 in der K4 League. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der K4 League gespielt hat.

 !! Liga 2022 !! class="unsortable" | Spielzeiten
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–2021
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–2021
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2021
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2021–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2021–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2021–
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2020–2021
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2021–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2020
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2021–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2022–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2022–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2022–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2022–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2022–

Stand: Saisonende 2021

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der K4 League gezeigt.

Weblinks 
 Ewige Tabelle der K4 League auf transfermarkt.com

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle der K4 League
K4 League